La Tour sombre, cycle de huit romans de Stephen King ;
 La Tour sombre, titre du  volume de ce cycle de romans (2004) ;
 La Tour sombre, série de comics tirée du cycle ; 
 La Tour sombre, film de Nikolaj Arcel tiré du cycle (2017).